Rustem Devletovich Zhantiev (Ialta, ) é um cientista russo, especialista em campos da sistemática, ecologia e fisiologia de comunicação acústica, orientação e neurofisiologia de insetos.

É membro do corpo editorial da revista científica Entomological Review.

Publicações selecionadas 
Rustem Zhantiev escreveu mais de 100 obras, incluindo:

Livros 
 «Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР». "Kozheedy Beetles (family Dermestidae) fauna of the USSR." Издательство Московского университета, 1976. Moscow University Publishing House, 1976.
 «Биоакустика насекомых». "Bioacoustics insects. Издательство Московского университета, 1981. Moscow University Publishing House, 1981.
 Жантиев Р.Д., Чайка С.Ю., Рязанова Г.И., Фарафонова Г.В., Ахаев Д.Н., Бенедиктов А.А., 2005. Кафедра энтомологии Московского государственного университета. М.: Т-во научных изданий КМК. Zhantiev RD, Gull S., Ryazanov, GI, Farafonova GV Ahaev DN, Benediktov AA, 2005. Department of Entomology, Moscow State University. MM: Association of KMK Scientific Press. 137 с. 137.

Artigos 
 Жантиев Р.Д., 2001. Личинки жуков-кожеедов рода Dermestes (Coleoptera, Dermestidae) России и сопредельных стран. Zhantiev RD, 2001. The larvae of beetles, carpet beetle genus Dermestes (Coleoptera, Dermestidae) of Russia and neighboring countries. Подрод Montandonia // Зоол. Subgenus Montandonia / / Zool. журн. Journ. Т. 80. T. 80. № 3. № 3. С. 371-375. S. 371-375.
 Жантиев Р.Д., 2001. Жуки-кожееды рода Orphilus Er. Zhantiev RD, 2001. Beetles kozheedy kind Orphilus Er. (Coleoptera, Dermestidae) фауны Палеарктик и // Энтомол. (Coleoptera, Dermestidae) and Palaearctic / / Entomol. обоз. carts. Т. 80. T. 80. № 3. № 3. С. 611-619. S. 611-619.
 Жантиев Р.Д., 2002. Новые и малоизученные кожееды (Coleoptera, Dermestidae) из Закавказья // Зоол. Zhantiev RD, 2002. New and lesser known kozheedy (Coleoptera, Dermestidae) from the Caucasus, Zool. журн. Journ. Т. 81. T. 81. № 3. № 3. С. 369-372. S. 369-372.
 Жантиев Р.Д., Чуканов В.С., Корсуновская О.С., 2007. Спонтанная активность интернейронов кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidue) при разной температуре // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Zhantiev RD, Chukanov VS Korsunovskaya OS, 2007. Spontaneous activity of interneurons of grasshoppers (Orthoptera, Tettigoniidue) at different temperatures: Problems and prospects of general entomology. Тезисы докладов XIII съезда РЭО, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г. С. 112-113. Abstracts XIII Congress of the RER, Krasnodar, 9–15 September 2007 S. 112-113.
 Корсуновская О.С., Жантиев Р.Д., 2007. Реакции на звук слуховых рецепторов кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidae) при разной температуре // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Korsunovskaya OS, Zhantiev RD, 2007. Reactions to the sound of auditory receptors of grasshoppers (Orthoptera, Tettigoniidae) at different temperatures: Problems and prospects of general entomology. Тезисы докладов XIII съезда РЭО, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г. С. 166. Abstracts XIII Congress of the RER, Krasnodar, 9–15 September 2007 S. 166.

Neurofisiologistas
Naturais de Ialta